Detta är en lista över sjöar i Askersunds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Askersunds kommun.

Lista

Askersunds kommun
 Lista